Пиетришу има више значења:

 Пиетришу (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Пиетришу (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Пиетришу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Пиетришу (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији